Hayek puede referirse a:
Apellido checo
Una forma del apellido checo Hájek, en uso en el antiguo Imperio Austrohúngaro:
 Friedrich Hayek, economista y jurista austriaco.
 August von Hayek, botánico austriaco.
Apellido árabe
El apellido Hayek, Hayeck o Haiek, una variante del apellido levantino Howayek:
 Dina Hayek, cantante libanesa.
 Ignacio Antonio II Hayek, clérigo de la Iglesia Católica Siria.
 Nicholas Hayek, empresario libanés-suizo, fundador de Swatch.
 Salma Hayek, actriz mexicana.
 Nácere Hayek, matemático español.